La Balkan International Basketball League 2008-2009 fu la 1ª edizione della Lega Balcanica. La vittoria finale fu ad appannaggio dei bulgari del Rilski Sportist sui macedoni del KK Rabotnički Skopje.

Squadre partecipanti

Regular season

Gruppo A

Gruppo B

Statistiche

Fase finale

Squadra vincitrice

Voci correlate 
 Euroleague Basketball 2008-2009
 EuroChallenge 2008-2009
 Eurocup 2008-2009
 Lega Baltica 2008-2009
 ABA Liga 2008-2009
 VTB United League 2008

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
Balkan International Basketball League